Modelo peut désigner :

 Grupo Modelo, un des plus grands brasseurs du Mexique
 Modelo, une municipalité brésilienne de l'État de Santa Catarina
 Modelo, une prison de Barcelone
 Modelo, une prison de Madrid
 Modelo : film grec